86 – anno del I secolo d.C.
86 a.C. – anno del I secolo a.C.
86 – numero naturale
86 Semele – asteroide della fascia principale del sistema solare.
Ottantasei – programma televisivo del 1986, appendice di Fantastico 7
86 - Eighty-Six - serie di light novel di Asato Asato e trasposta in manga e anime